Lara Croft and the Guardian of Light () — видеоигра, разработанная Crystal Dynamics для ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Является продолжением серии игр о приключениях Лары Крофт. В отличие от предыдущих игр серии Lara Croft and the Guardian of Light не содержит в названии словосочетания Tomb Raider и не связана с остальными играми серии. Игра имеет упор на совместное прохождение. Проект занял 14 место в рейтинге «Топ 25 игр Xbox Live Arcade» от IGN.

Игровой процесс 
 Кооперативная игра и совместное прохождение сюжета для двух игроков как по локальной сети, так и по интернету.
 Сюжет, лежащий вне основной сюжетной линии серии «Tomb Raider».
 Второй персонаж — воин майя по имени Тотэк.
 В зависимости от того, играет игрок в одиночку или с партнёром, Тотэк может помогать Ларе.
 Кроме своих копий, Тотэк может использовать пулемёт и бомбы.
 Лара Крофт теперь получила в свой арсенал ожидаемый многими игроками огнемёт.

Синопсис

Сеттинг

Персонажи 
 Лара Крофт — английская аристократка и искательница приключений. Её озвучила Кили Хоуз.
 Тотэк — воин майя и лидер Армии Света, живший 2 тысячи лет назад. Его озвучивал Джим Каммингс.
 Ксолотль — злой дух, способный призывать и управлять такими ужасными существами как демоны, гигантские пауки и огромные тролли.

Сюжет 
Две тысячи лет назад произошло сражение между Тотэком — Хранителем Света, и Ксолотлем — Повелителем Тьмы. Злой дух смог одолеть храброго воина, использовав Зеркало дыма, с помощью которого призвал полчища ужасных монстров. Но Тотэк выжил в битве и смог заточить злого Ксолотля в его же зеркало. Чтобы не допустить пришествия зла в этот мир вновь, воин в виде каменной статуи стал охранять зеркало с заточённым в него богом.

Спустя два тысячелетия молодая искательница приключений и археолог-любитель Лара Крофт, привлечённая легендами о таинственном зеркале, стала разыскивать его. Но когда она заполучила зеркало, преодолев множество опасностей и трудностей, оказалось, что за Ларой следовал отряд наёмников во главе с местным полевым командиром. Не зная о проклятье или попросту не веря в него, лидер повстанцев случайно вызывает Ксолотля в наш мир. Статуя Тотэка оживает и сообщает, что если не остановить злого духа до рассвета, мир погрузится во тьму.

Разработка

Анонс

Геймплей

Дизайн

Релиз

Маркетинг

Загружаемый контент 
К игре Lara Croft and the Guardian of Light вышло пять DLC:
 «Kane & Lynch Character Pack» позволяет в одиночной кампании и мультиплеере играть за Кейна и Линча из одноименной игры.
 «Legacy of Kain Character Pack» позволяет в одиночной кампании и мультиплеере играть за Каина и Разиэля из серии игр Legacy of Kain.
 «All the Trappings» Challenge Pack 1 добавляет четыре карты-испытания.
 «Things that Go Boom» Challenge Pack 2 добавляет четыре карты-испытания.
 «Hazardous Reunion» Challenge Pack 3 добавляет четыре карты-испытания.

Саундтрек

Приём

До релиза

Отзывы критиков

Русскоязычная пресса

Англоязычная пресса

Дополнения

Продажи 
В 2018 году, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет  человека.

В мае 2022 года стало известно, что число загрузок мобильных проектов Lara Croft and the Guardian of Light, Lara Croft and the Temple of Osiris, Lara Croft: Relic Run и Lara Croft Go превысило 53 млн копий.

Примечания

Ссылки 
 

Tomb Raider
Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры, разработанные Crystal Dynamics
Компьютерные игры, изданные Eidos Interactive

Продолжения компьютерных игр
Игры — спин-оффы

Игры для iOS
Игры для Windows
Игры для PlayStation Network
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Android
Steam-игры

Многопользовательские игры

Платформеры
Action-adventure